en Pologne, dans  voïvodie de Lublin
 Adelina, un village dans le powiat de Hrubieszów ;
 Adelina, un village dans le powiat d'Opole Lubelskie ;

aux États-Unis
 Adelina, un secteur non constitué en municipalité, dans le Maryland.